Список аэропортов штата Луизиана Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Alexandria
| AEX
| AEX
| KAEX
| Alexandria International Airport
| PR
| align=right | 137 283 

|- valign=top
| Батон-Руж
| BTR
| BTR
| KBTR
| Baton Rouge Metropolitan Airport (Ryan Field)
| PR
| align=right | 526 998 

|- valign=top
| Лафейетт
| LFT
| LFT
| KLFT
| Lafayette Regional Airport
| PR
| align=right | 207 103 

|- valign=top
| Lake Charles
| LCH
| LCH
| KLCH
| Международный аэропорт имени Шеннолта
| PR
| align=right | 56 120 

|- valign=top
| Monroe
| MLU
| MLU
| KMLU
| Monroe Regional Airport
| PR
| align=right | 111 119 

|- valign=top
| Новый Орлеан
| MSY
| MSY
| KMSY
| Louis Armstrong New Orleans International Airport
| PR
| align=right | 3 127 963 

|- valign=top
| Шривпорт
| SHV
| SHV
| KSHV
| Shreveport Regional Airport
| PR
| align=right | 306 832 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Новый Орлеан
| NEW
| NEW
| KNEW
| Lakefront Airport
| RL
| align=right | 11 

|- valign=top
| Шривпорт
| DTN
| DTN
| KDTN
| Shreveport Downtown Airport
| RL
| align=right | 2 

|- valign=top
| Slidell
| ASD
| 
| KASD
| Slidell Airport
| RL
| align=right | 3 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Abbeville
| 0R3
|
|
| Abbeville Chris Crusta Memorial Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Alexandria
| ESF
| ESF
| KESF
| Esler Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Bastrop
| BQP 
| 
| KBQP
| Morehouse Memorial Airport
| GA
|

|- valign=top
| Bogalusa
| BXA
| BXA
| KBXA
| George R. Carr Memorial Air Field
| GA
|

|- valign=top
| Coushatta
| 0R7
|
|
| The Red River Airport
| GA
|

|- valign=top
| Covington
| L31
|
|
| St. Tammany Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Crowley
| 3R2
|
|
| Le Gros Memorial Airport
| GA
|

|- valign=top
| DeQuincy
| 5R8
|
|
| DeQuincy Industrial Airpark
| GA
|

|- valign=top
| De Ridder
| DRI
| DRI
| KDRI
| Beauregard Regional Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Eunice
| 4R7
| UCE
|
| Eunice Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Farmerville
| F87
|
|
| Union Parish Airport
| GA
|

|- valign=top
| Galliano
| GAO 
| 
| KGAO
| South Lafourche Leonard Miller Jr. Airport (was South Lafourche)
| GA
|

|- valign=top
| Gonzales
| L38
|
|
| Louisiana Regional Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Hammond
| HDC
| 
| KHDC
| Hammond Northshore Regional Airport
| GA
| align=right | 8 

|- valign=top
| Homer
| 5F4
|
|
| Homer Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Houma
| HUM
| HUM
| KHUM
| Houma-Terrebonne Airport
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Jena
| 1R1
|
|
| Jena Airport
| GA
|

|- valign=top
| Дженнингс
| 3R7
|
|
| Jennings Airport
| GA
|

|- valign=top
| Jonesboro
| F88
|
|
| Jonesboro Airport
| GA
|

|- valign=top
| Lake Charles
| CWF
| CWF
| KCWF
| Chennault International Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Lake Providence
| 0M8
|
|
| Byerley Airport
| GA
|

|- valign=top
| Leesville
| L39
|
|
| Leesville Airport
| GA
|

|- valign=top
| Mansfield
| 3F3
|
|
| C.E. 'Rusty' Williams Airport (De Soto Parish Airport)
| GA
|

|- valign=top
| Many
| 3R4
|
|
| Hart Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Marksville
| MKV
| 
| KMKV
| Marksville Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Minden
| F24
|
|
| Minden-Webster Airport
| GA
|

|- valign=top
| Natchitoches
| IER
| 
| KIER
| Natchitoches Regional Airport
| GA
| align=right | 27 

|- valign=top
| New Iberia
| ARA
| ARA
| KARA
| Acadiana Regional Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Новый Орлеан
| 7N0
|
|
| New Orleans Downtown Heliport
| GA
|

|- valign=top
| New Roads
| HZR
| 
| KHZR
| False River Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Oak Grove
| 9M6
|
|
| Kelly Airport
| GA
|

|- valign=top
| Oakdale
| ACP 
| 
| KACP
| Allen Parish Airport
| GA
|

|- valign=top
| Opelousas
| OPL
| OPL
| KOPL
| St. Landry Parish Airport (Ahart Field)
| GA
| 

|- valign=top
| Patterson
| PTN
| PTN
| KPTN
| Harry P. Williams Memorial Airport
| GA
| align=right | 14 144 

|- valign=top
| Rayville
| M79
|
|
| John H. Hooks Jr. Memorial Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Reserve
| 1L0
|
|
| St. John the Baptist Parish Airport
| GA
|

|- valign=top
| Ruston
| RSN
| RSN
| KRSN
| Ruston Regional Airport
| GA
| align=right | 41 

|- valign=top
| Springhill
| SPH
| 
| KSPH
| Springhill Airport
| GA
|

|- valign=top
| Sulphur
| UXL 
| 
| KUXL
| Southland Field
| GA
|

|- valign=top
| Tallulah / Vicksburg, MS
| TVR
| 
| KTVR
| Vicksburg Tallulah Regional Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Thibodaux
| L83
|
|
| Thibodaux Municipal Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Vidalia
| 0R4
|
|
| Concordia Parish Airport
| GA
|

|- valign=top
| Vivian
| 3F4
|
|
| Vivian Airport
| GA
|

|- valign=top
| Winnfield
| 0R5
|
|
| David G. Joyce Airport
| GA
|

|- valign=top
| Winnsboro
| F89
|
|
| Winnsboro Municipal Airport
| GA
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Arcadia
| 5F0
|
|
| Arcadia-Bienville Parish Airport
|
|

|- valign=top
| Bristol
| L89
|
|
| Kibs Air Park
|
|

|- valign=top
| Bunkie
| 2R6
|
|
| Bunkie Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Colfax
| L40
|
|
| Colfax Airport
|
|

|- valign=top
| Columbia
| F86
|
|
| Columbia Airport
|
|

|- valign=top
| Delhi
| 0M9
|
|
| Delhi Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Franklinton
| 2R7
|
|
| Franklinton Airport
|
|

|- valign=top
| Grand Isle
| GNI
| 
| KGNI
| Grand Isle Seaplane Base
|
| align=right | 2 

|- valign=top
| Jeanerette
| 2R1
|
|
| Le Maire Memorial Airport
|
|

|- valign=top
| Jonesville
| L32
|
|
| Jonesville Airport
|
|

|- valign=top
| Keithville
| 5F5
|
|
| Bluebird Hill Airport
|
|

|- valign=top
| Newellton
| 9M2
|
|
| Newellton Airport
|
|

|- valign=top
| Oil City
| 5F8
|
|
| Thackers Airport
|
|

|- valign=top
| Olla
| L47
|
|
| Olla Airport
|
|

|- valign=top
| Pineville
| 2L0
|
|
| Pineville Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Pollock
| L66
|
|
| Pollock Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| St. Joseph
| L33
|
|
| Tensas Parish Airport
|
|

|- valign=top
| Tallulah
| M80
|
|
| Scott Airport
|
|

|- valign=top
| Welsh
| 6R1
|
|
| Welsh Airport
|
|

|- valign=top
| Woodworth
| 1R4
|
|
| Woodworth Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Другие аэропорты военного назначения
|
|

|- valign=top
| Bossier City
| BAD
| BAD
| KBAD
| Barksdale Air Force Base
|
| align=right | 1 020 

|- valign=top
| Fort Polk
| POE
| POE
| KPOE
| Polk Army Airfield
|
|

|- valign=top
| Новый Орлеан
| NBG
| NBG
| KNBG
| NAS JRB New Orleans (Alvin Callender Field)
|
| align=right | 256 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Частные аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Belle Chasse
| 65LA
| BCS
|
| Southern Seaplane Airport
|
|

|- valign=top
| Breaux Bridge
| LS34 
|
|
| Bordelon Airpark (former FAA identifier: L28)
|
|

|- valign=top
| Thornwell
| LS14 
|
|
| Lyon Airport (former FAA identifier: 3L0)
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Закрытые аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Haynesville
| 5F3
|
|
| Haynesville Airport
|
|

|- valign=top
| Houma
| 3L1
|
|
| Charlie Hammonds Seaplane Base (closed 2007?)
|
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 См. также 
 Wikipedia:WikiProject Aviation/Airline destination lists: North America #Louisiana

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) from National Flight Data Center (NFDC), also available from AirportIQ 5010.
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) for 2007-2011, as published October 2, 2006.
 FAA Passenger Boarding Data for 2006, as published November 26, 2007.

State:
 Louisiana Department of Transportation and Development (LaDOTD): Aviation Section

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Louisiana - FAA, IATA and ICAO airport codes.
 Aviation Safety Network - IATA and ICAO airport codes
 Abandoned & Little-Known Airfields: Louisiana

 Ссылки 
 Lists of airports in Louisiana:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Луизиана
Аэропорты